Зејнсвил има више значења:
 Зејнсвил (Индијана)
 Зејнсвил (Охајо)